Плавна је насеље у Србији у општини Бач у Јужнобачком округу. Према попису из 2011. било је 1152 становника.

Демографија 
У насељу Плавна живи 1129 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 42,1 година (39,0 код мушкараца и 45,0 код жена). У насељу има 541 домаћинство, а просечан број чланова по домаћинству је 2,57.

Становништво у овом насељу веома је нехомогено, а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Бачу
Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији